

Patronyme 

 Henry Ryland (1856-1924), peintre, décorateur et dessinateur britannique.
 William Wynne Ryland (1732-1783), graveur britannique.

Toponyme 

 Ryland Heights , ville du comté de Kenton, dans le Kentucky, aux États-Unis.